Landtagswahlkreis 110 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Herne I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Minden-Lübbecke I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Dortmund II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Dortmund V (1947 bis 1962)